Прец (нем. Preetz; Präz) — многозначный термин.

 Прец — коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден. 
 Прец (Гольштейн) — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн. 
 Прец (Штральзунд) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

 Прец, Михаэль (род. 1967) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего, ныне работает генеральным менеджером футбольного клуба «Герта».